Халдейский ряд — последовательность видимых невооруженным глазом небесных тел Солнечной системы, расставленных по возрастанию средней скорости видимого движения относительно звёзд: Сатурн — Юпитер — Марс — Солнце — Венера — Меркурий — Луна. В европейскую культуру проник из Древней Месопотамии, где применялся в астрологии, и используется для порядка имён дней недели. В истории астрономии халдейский ряд отметился как порядок планет в геоцентрической системе мира Птолемея.

Звезда магов 
После разделения суток на 24 часа вавилонцы каждому часу поставили в соответствие планету-управителя. Расстановка планет начиналась с первого часа согласно халдейскому ряду. Таким образом, первым часом управлял Сатурн, вторым — Юпитер и т. д. до Луны, после чего процесс повторялся. Через некоторое время после последовательного применения этого алгоритма обнаруживается цикличность с периодом равным семи суткам.

На основе полученного цикла вавилоняне сформировали семидневную неделю, каждый день в которой был посвящён планете, управляющей первым (дневным) часом суток. Впоследствии эта система была закреплена в христианском, иудейском, мусульманском, буддийском и других календарях. Схематическое изображение циклической последовательности смены управителей дней известно под именем Звезды магов. В этой схеме лучи звезды проведены так, что соединяют планеты в той последовательности, в которой планеты управляют днями недели, при этом вокруг звезды планеты расположены согласно халдейскому ряду. Термин Звезда магов часто выступает в астрологической и магической литературе как синоним понятия халдейский ряд.

Халдейский ряд в астрологии 
В астрологии халдейский ряд применяется для установки управителей  (трети знаков зодиака) в т. н. египетской системе управления и для установки управителей отдельных градусов. Считается, что сила планет в гороскопе возрастает, если они находятся в своих деканах и градусах.

Халдейский ряд в магии и оккультизме 
В современной магии и оккультизме халдейский ряд соотносится со сфирот Древа жизни. Кетер связывается с Нептуном, Хохма — с Ураном, Бина — с Сатурном, Хесед — с Юпитером, Гвура — с Марсом, Тиферет — с Солнцем, Нецах — с Венерой, Ход — с Меркурием, Йесод — с Луной, этот ряд противоречит другой статье о сфирот Сфирот#В оккультизме. На основе этих соответствий строятся некоторые оккультные классификации и теории, например, теории Таро.

Примечания

Литература 
 
 

Планеты в астрологии
Халдеи
Астрономия Древнего Вавилона